L'edizione 2016 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Tromsdalen, Elverum, Florø ed Arendal.

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Collegamenti esterni 
 Risultati e statistiche del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3 e del gruppo 4 su Fotball.no

Calcio nel 2016
Campionato norvegese di calcio